

Geografia
 Birdwood, Australia Meridionale
 Birdwood, Georgia, Stati Uniti d'America
 Birdwood, Virginia, Stati Uniti d'America

Persone 
 George Christopher Molesworth Birdwood, ufficiale a naturalista anglo-indiano
 William Birdwood, generale britannico
 Christopher Birdwood, parìa britannico